Michel III peut désigner :

 Michel III (empereur byzantin) dit l'Ivrogne, empereur Byzantin de 842 à 867 ;
 Michel III d'Anchialos, patriarche de Constantinople de janvier 1170 à mars 1178.
 Michel III Vojislav ou Mihailo III de Dioclée (1162-1186), roi de Dioclée
 Michel III (métropolite de Kiev), métropolite de Kiev de 1171 à 1182.
 Michel III le Saint Vladimirski, grand-prince de Vladimir de 1304 à 1318 ;
 Michel III Obrenović, prince de Serbie de 1839 à 1842 et de 1860 à 1868 ;
 Michel III Danican Philidor, compositeur français.

Homonymie dynastique